Турчинов Олександр Валентинович
 Турчинова Ганна Володимирівна